Hell in a Cell (2012) — четвёртое по счёту шоу Hell in a Cell, PPV-шоу производства американского рестлинг-промоушна WWE. Шоу прошло 28 октября 2012 года на арене «Филипс-арена» в Атланте, Джорджия, США.

Превью

Турнир за претендентство на командные титулы

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Official Hell in a Cell website 

WWE Hell in a Cell
Спортивные соревнования в Атланте